1999 – piąty album studyjny amerykańskiego piosenkarza Prince’a wydany w 1982 roku.
 1999 – czwarty album studyjny Stachursky’ego wydany w 1998 roku.
 1999 – debiutancki mixtape amerykańskiego rapera Joeya Badassa wydany w 2012 roku.